NFIP steht für:
 National Flood Insurance Program
 National Foundation for Infantile Paralysis, siehe March of Dimes
 Netzwerk Freie Institute für Psychoanalyse und Psychotherapie, siehe Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie
 Nuclear Free and Independent Pacific, siehe Hilda Lini

Abkürzung